HMS „Minotaur” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca minotaura:
  – 74-działowa fregata trzeciej rangi (third rate) zwodowana w 1793 roku, rozbita w 1810 roku.
  – 74-działowa fregata trzeciej rangi (third rate) zwodowana w 1816 roku, w służbie portowej od 1842 roku, w 1866 roku przemianowana na HMS „Hermes”, złomowana w 1869 roku.
  – fregata pancerna zamówiona jako HMS „Elephant”, przed zwodowaniem przemianowana na HMS „Minotaur”, zwodowana w 1863 roku, w 1904 roku przekształcona w okręt szkolny i przemianowana na HMS „Boscawen”, w 1906 roku na HMS „Ganges”, w 1913 roku na HMS „Ganges II”, sprzedana w 1922 roku.
  – krążownik pancerny zwodowany w 1906 roku, sprzedany w 1920 roku.
 HMS „Minotaur” – krążownik lekki typu Town zamówiony jako „Minotaur”, przed zwodowaniem przemianowany na HMS „Newcastle”, zwodowany w 1936 roku, złomowany w 1959 roku.
 HMS „Minotaur” – krążownik lekki typu Minotaur zwodowany w 1943 roku, przekazany Royal Canadian Navy w 1944 roku (HMCS „Ontario”), złomowany w 1960 roku.

Przypisy 

Minotaur